Benseler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Benseler (1929–2021), deutscher Soziologe
 Gustav Eduard Benseler (1806–1868), deutscher Altphilologe

Siehe auch:

 Benseler (Unternehmen), ein deutsches Unternehmen für Oberflächenbeschichtung und Entgratung